Теодор II може бити:

 Теодор II Ласкарис (1254-1258), никејски цар
 Теодор II Палеолог (1407-1443), морејски деспот